Osoby o tym nazwisku:
 Brigitte Nielsen – duńska aktorka, modelka, prezenterka i piosenkarka
 Connie Nielsen – duńska aktorka
 Jakob Nielsen – duński informatyk
 Leslie Nielsen – kanadyjski aktor filmowy i telewizyjny